Giacosa ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Giacosa († 2015), uruguayischer Journalist
 Dante Giacosa (1905–1996), italienischer Automobilkonstrukteur
 Giuseppe Giacosa (1847–1906), italienischer Dichter, Schauspieler und Librettist
 Paola von Wyss-Giacosa (* 1970), Schweizer Ethnologin
 Samuel Augusto Giacosa, argentinischer Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1932, Leichtathlet